Achterlijf (insect) bij insecten
Opisthosoma bij spinnen
Pleon bij kreeftachtigen